Humf (2008-2009) – brytyjski serial animowany, opowiadający o niezwykłych przygodach, włochatych stworków.

Opis fabuły 
Serial opowiada o zwariowanych przygodach kudłatych stworków.

Bohaterowie 
 Humf – włochaty stworek. Jego przyjaciółmi są Wallace i Luna.
 Wallace – zielony stworek, mieszka ze swoimi rodzicami piętro wyżej od Humfa.
 Luna – przyjaciółka Humfa, mieszka piętro niżej.
 Wujek Włochacz – wujek Humfa. Obydwoje zawsze świetnie się bawią.

Wersja polska 
W polskiej wersji udział wzięli:
 Marysia Buńda – Humf
 Kasia Gąsienica – Luna
 Max Wielgus – Wallace
 Adrianna Jerzmanowska –
 Narratorka,
 Mama Humfa,
 Mama Luny
 Andrzej Bienias – Tata Humfa
 Krzysztof Wnuk –
 Wujek Włochacz,
 Mama Wallace’a,
 Tata Wallace’a
i inni

Opracowanie wersji polskiej: Cabo 

Lektor tyłówki: Andrzej Bienias

Spis odcinków 

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009